Adresse steht für:
 Petition (bildungssprachlich)
 Inscriptio, Bestandteil von Urkunden

Zielangaben:
 Wohnadresse
 Postadresse, siehe Postanschrift
 Gebäudeadresse als Identifizierung der Lage eines Gebäudes
 E-Mail-Adresse
 IP-Adresse für den Zugriff auf einen Server in einem IP-Netzwerk
 MAC-Adresse, Geräteadresse
 Speicheradresse, eindeutige Bezeichnung von Speicherzellen

Siehe auch:
 Anschrift
 Nummerung